Gīldeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bālā Maḩalleh-ye Gīldeh, ort, Gilan, 
 Gīldeh (ort i Iran), Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar